Amerikai Egyesült Államok
 Gooding megye (Idaho)
 Gooding (Colorado)
 Gooding (Idaho)
 Goodings Grove (Illinois)